Langer Graben ist ein Gewässername:

 Langer Graben (Bach zum Stegabend), linker Zufluss des Bachs zum Stegabend (zum Serriger Bach, zur Saar) im Gebiet der Ortsgemeinde Irsch, Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz
 Langer Graben (Brückenweggraben), rechter Zufluss des Brückenweggrabens (zum Goldgraben, zum Oberrhein) bei Oppenheim, Landkreis Mainz-Bingen, Rheinland-Pfalz
 Langer Graben (Hauserbach), linker Zufluss des Hauserbachs (zum Mühlbach, zur Lahn) nach Pohl, Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Langer Graben (Herzbach), rechter Zufluss des Herzbachs (zur Wisper) bei Ullmark, Ortsgemeinde Welterod, Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Langer Graben (Heßbach), rechter Zufluss des Heßbachs (zum Hagenbacher Altrhein, zum Oberrhein) im Wald südlich von Büchelberg, Stadt Wörth am Rhein, Landkreis Germersheim, Rheinland-Pfalz
 Langer Graben (Hornungsgraben), rechter Entwässerungsgraben zum Hornungsgrabens (zum Tiefenbach, zur Ostrach, zur Donau) im Pfrunger-Burgweiler Ried auf der Gemarkung von Burgweiler, Gemeinde Ostrach, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Langer Graben (Kreuzgraben), linker Zufluss des Kreuzgrabens (zum Wiesenbach, zum Mehrbach) bei Hähnen, Ortsgemeinde Hirz-Maulsbach, Landkreis Altenkirchen (Westerwald), Rheinland-Pfalz
 Langer Graben (Landwehrgraben), linker Zufluss des Landwehrgrabens oder der Landwehr (zum Rehbach, zum Oberrhein) in Iggelheim, Ortsgemeinde Böhl-Iggelheim, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Langer Graben (Neckar), linker Auengraben zum Neckar bei Geisingen am Neckar, Stadt Freiberg am Neckar, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg
 Langer Graben (Udler Bach), rechter Zufluss des Udler Bachs (zur Alf oder dem Alfbach) vor Udler, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Langengraben
 Langgraben
 Langer Bach